Собјеслав I Пшемисл (око 1075 - 14. фебруар 1140) је био чешки војвода од 1125. године до своје смрти.

Владавина 
Собјеслав је био син Вратислава II Пшемисла и Светославе Чешке. Собјеслав је прашки престо преузео 1125. године. Одмах се суочио са немирима у земљи. Отона II од Брна (унук Отона I), претендента на престо, подржавао је немачки цар Лотар III. Сукоб је решен битком код Хлумца 1126. године. Отон и Лотар су поражени. Први је погинуо у боју, а други је заробљен. Могуће је да се Конрад II од Знојма налазио на страни противника Собјеслава јер је 1128. године по његовом наређењу утамничен. Ослобођен је 1134. године када је Собјеслав уговорио брак њега и Марије. Циљ му је био да ојача везе са Угарском. Собјеслав је 1132. године послао у Угарску помоћ краљу Бели против Бориса, Коломановог сина и претендента на престо. Војске су се сукобиле код реке Шајо. Битка је завршена победом Беле и Собјеслава. У таквим околностима Собјеслав је уговорио брак Конрада од Знојма и Марије Вукановић. Умро је 14. фебруара 1140. године у замку Хостине. Наследио га је Владислав II Пшемисл.

Породично стабло

Литература 
  (стр. 597-601)

Рођени 1075.
Умрли 1140.
Пшемисловићи
Војводе Чешке